Санкт-Петербургская декларация 1868 года «Об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль» — международное соглашение, заключённое а в Санкт-Петербурге. Декларация запретила использование в армиях европейских стран снарядов, которые при весе менее 400 граммов имеют свойство взрывчатости или снаряжены ударным или горючим составом.

История 

В октябре 1868 года в Санкт-Петербурге, по инициативе правительства Российской империи, прошла конференция, посвящённая обсуждению разработки законов войны.

На конференции были представлены государства: Австро-Венгрия, Бавария, Бельгия, Великобритания, Вюртемберг, Греция, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Османская империя, Персия, Португалия, Россия, Северогерманский союз (то есть Великая Пруссия), Франция, Швейцария, Швеция.

В ходе конференции некоторые государства (во главе с Пруссией) изъявляли желание прийти к договорённостям, исключающим из военной практики любые варварские средства борьбы. Но были и те (во главе с Англией), которые считали, что следует сохранить за воюющими сторонами неограниченную свободу в выборе средств борьбы. В итоге, из-за этого разногласия, был решён только один вопрос — о разрывных пулях.

Замечания 
 Декларация запрещала использование упомянутого в ней оружия только в войнах между странами, подписавшими её. Однако, со временем данная норма стала рассматриваться, как обычно правовая и, соответственно, обязательная для всех государств.
 Несмотря на запрет декларации на использование разрывных пуль, практически все страны-участницы ПМВ использовали их в авиации, так как они очень эффективны в борьбе с дирижаблями и самолётами того времени и очень облегчают корректировку стрельбы. Однако, данное использование не рассматривается, как нарушение Декларации, так как подобные пули имеют другие задачи и не считаются причиняющими излишние страдания. В дальнейшем они были вытеснены противотанковыми ружьями, малокалиберными автоматическими орудиями, осколочно-фугасные боеприпасы которых (большинство массой от 100 до 200 грамм), впрочем, тоже формально, но не фактически (по тем же причинам) подпадают под запрет.

См. также 
 Брюссельская конференция (1874)

Примечания

Ссылки 
 Текст декларации на сайте Memo.ru 
 Санкт-Петербургская декларация  на сайте Международного комитета Красного Креста 

Боеприпасы
Декларации
Международные договоры XIX века
Международное гуманитарное право
1868 год в России
Договоры по алфавиту
XIX век в Санкт-Петербурге
Международные договоры Каджарского Ирана